Садовничий (Садовничая) — фамилия. Известные носители:

Садовничий 
 Садовничий, Виктор Антонович (род. 1939) — деятель советского и российского высшего образования, ректор Московского государственного университета, математик, академик РАН.
 Садовничий, Иван Николаевич (род. 1987) — белорусский футболист, защитник.
 Садовничий, Юрий Викторович (род. 1965) — советский и российский математик, доктор физико-математических наук, профессор МГУ.

Садовничая 
 Садовничая, Елена Анатольевна (род. 1967) — украинская спортсменка-лучница, призёр Олимпийских игр.
 Садовничая, Инна Викторовна (род. 1976) — российский математик, доктор физико-математических наук, профессор МГУ.